La potosiite (da pronunciarsi secondo l'accento potosìite) è un minerale, i cui cristalli hanno un colore bianco opaco.

Deve il suo nome alla città di Potosí (Bolivia), dove è stata rinvenuta la prima volta nel 1981.

La potosiite è una varietà povera in Sn(II) di franckeite.

Contiene impurezze di argento e indio.

Abito cristallino 
Aggregati di numerosi cristalli o clusters di lucentezza metallica che appaiono pseudo esagonali.

Origine e giacitura 
La potosiite ha origine in Bolivia dove è stata scoperta nel 1981. È stata identificata subito dopo la scoperta con la diffrazione a raggi X, una delle più importanti scoperte di minerali del ventesimo secolo in Bolivia.

Forma in cui si presenta in natura 
In natura si presenta spesso di un colore nero o abbastanza scuro, a volte anche grigio o argento scuro, meno spesso di colori chiari o di diversi colori (per via di impurezze).

Note

Bibliografia
 American Mineralogist, 1983, 68: 1249-1250.
 Canadian Mineralogist, (186): 24: 45.
 Moëlo Y., Makovicky E., Mozgova N.N., Jambor J.L., Cook N., Pring A., Paar W., Nickel E.H., Graeser S., Karup-Møller S.; Balić-Žunić T.; Mumme W.G., Vurro F., Topa D., Bindi L., Bente K., Shimizu M., 2008, the IMA CNMNC Sulfosalt Subcommittee. Revision of sulfosalt definition and nomenclature, A review of sulfosalts systematics. European Journal of Mineralogy, 20, 7-46.

Collegamenti esterni 
  http://www.handbookofmineralogy.com/pdfs/potosiite.pdf
 
  Riferimenti Potosiite MinDat
 Riferimenti Potosiite WebMineral

Solfuri e sali dello zolfo (minerali)
Varietà di minerali